LG Cup 2002 – profesjonalny turniej snookerowy. Była to dwudziesta edycja tych rozgrywek w historii snookera, a zarazem pierwszy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2002/2003.

Mecze rozegrane zostały w dniach 5–13 października 2002 roku.

Miejscem rozgrywania turnieju była hala Guild Hall w Preston (Anglia).

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 W finale turnieju Szkot Chris Small pokonał swoejgo rodaka Alana McManusa wynikiem 9–5.
 Zwycięzcą turnieju został Szkot Chris Small. Było to jedyne zwycięstwo tego zawodnika w turnieju rankingowym.

Turniej główny 

W tabelce przed nazwiskiem zawodnika podano kolejność rozstawienia zawodników (numer 1 otrzymał obrońca tytułu, następni gracze byli rozstawiani według kolejności zajmowanej na światowej liście rankingowej)

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Kwalifikacje

Runda 1 
Do 5 frame’ów

Rundy 2-4

Zobacz też 
 World Open (snooker)

Przypisy 

2002 w sporcie
World Open (snooker)
2002 w Anglii
Preston